Траффорд Лі-Меллорі (; * 11 липня 1892 Чешир — † 14 листопада 1944 Франція) — британський воєначальник, головний маршал авіації.
 6824 Меллорі (6824 Mallory) — астероїд головного поясу.
 Джеймс Патрік Меллорі (англ. James Patrick Mallory, нар. 1945) — північноірландський та американський археолог, дослідник індоєвропейської проблематики.
 Стівен Меллорі Стівен Расселл Меллорі (англ. Stephen Russell Mallory; * бл. 1813, Тринідад — † 9 листопада 1873, Пенсакола, Флорида) — американський політик-демократ.